Kandri kan syfta på följande platser:

Indien 

 Kandri (ort i Indien, Nagpur Division), Maharashtra, 
 Kandri (ort i Indien, Gadchiroli), Maharashtra,

Indonesien 

 Kelurahan Kandri, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar